

Medaillenbilanz 
Bislang konnte eine Sportlerin aus Samoa eine olympische Medaille erringen (1 × Silber).

Medaillengewinner 

!Medaillengewinner
Samoa
Olympische Medaillengewinner Samoa